Västra Gäddtjärn
Västra Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (15 ha)
Västra Gäddtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn